Sunday Bloody Sunday má více významů:
 Sunday Bloody Sunday (česky Mizerná neděle) – britský film Johna Schlesingera z roku 1971
 Sunday Bloody Sunday (píseň) – píseň z alba War skupiny U2